Chupera puede referirse a:
 el nombre común de la planta Cytinus hypocistis
 el nombre común de la planta Digitalis purpurea;
 el nombre común de la planta '''''Digitalis thapsi.